Schöffmann ist der Familienname von:

 Britta Schöffmann (geb. Immes; * 1960), deutsche Journalistin, Buchautorin und Pferdeexpertin
 Claudia Schöffmann (* 1969), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Irene Bandhauer-Schöffmann (* 1958), österreichische Historikerin
 Maria Schöffmann (1859–1941), österreichische Malerin und Restauratorin
 Martin Schöffmann (* 1987), österreichischer Radrennfahrer
 Sabine Schöffmann (* 1992), österreichische Snowboarderin